Чаухали — топоним.

 Чаухали — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Чаухали — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.